Un établissement médico-social peut recouvrir plusieurs notions selon les pays:
En France, il se réfère à des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ;
En Suisse, il désigne des maisons de retraite.